Сорија се може односити на:
Сорија - град у Шпанији
Провинција Сорија - провинцију у Шпанији
 Сорија (Асти)
 Сорија (Кунео)